Esistono più comuni francesi con questo nome

Domfront – Oise
Domfront – Orne